Сергей Григорьевич Фалько́ (род. 5 октября 1956) — доктор экономических наук, профессор, ведущий российский исследователь в области экономики, менеджмента, контроллинга и организации производства.

Биография 
В 1979 г. окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана факультет «Машиностроение» по специальности «Полигонные установки».

В 1984 г. окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по вопросам экономики и управления предприятием по кафедре «Экономика и организация производства» МВТУ им. Н. Э. Баумана

В 1999 г. защитил докторскую диссертацию по эффективному управлению инновационными процессами на предприятия на основе концепции контроллинга.

В 2000 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре «Экономика и организация производства» МГТУ им. Н. Э. Баумана

С 1995 г. — заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В 2006—2009 гг. — председатель ГАК Кубанского государственного университета по специальности «Менеджмент организации».

С 2010 г. — Председатель диссертационного совета Д212.141.21 при МГТУ им Н. Э. Баумана

Директор Научно-образовательного центра «Контроллинг и управленческие инновации» МГТУ им. Баумана, исполнительный директор НП «Объединение контроллеров», объединяющего представителей ведущих российских компаний, реализующих методологию и инструментарий контроллинга при построении систем управления предприятиями.

 Член Диссертационных Советов (г. Москва) по присуждению ученых степеней доктора и кандидата наук.
 Главный редактор журналов «Контроллинг» и «Инновации в менеджменте»
 Член Попечителького совета Фонда «Наше будущее»
 Член Учебно-методического совета по специальности «Менеджмент высоких технологий»

Членство в международных профессиональных союзах и организациях 
 Партнер Союза контроллеров Германии
 Член Международной академии организационных наук
 Полноправный член International Group of Controlling (Европа)

Области профессиональной компетенции 
 Специалист в области разработки и внедрения современных систем управления на основе концепции контроллинга в компаниях различных отраслей народного хозяйства и форм собственности
 Специалист в области экономико-математического моделирования и проведения расчетов экономической эффективности инвестиций и менеджмента инновационных проектов
 Ведущий профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, Высшей Школы Экономики, по курсам «Контроллинг в организации»,"Контроллинг в банке", «Контроллинг инноваций и инвестиций»

Основные публикации 
Статья в журнале Finance /The Executive Magazine for Emerging Europe — Autumn, 2010,www.finance-ee.com
 Учебник (Под ред Фалько С. Г.) Экономика предприятия. — М.: Кнорус, 2011
 Учебное пособие(соавтор Аксенов А. П.) Экономика эксплуатации машин и оборудования. -М.: Кнорус, 2011
 Монография «Экономика и организация производства: Научные школы МГТУ им. Н. Э. Баумана». — М.:Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009.
 Учебник «Контроллинг», М.: Финансы и статистика, 2008 (с соавторами)
Монография "Контроллинг для руководителей и специалистов . — М.: Финансы и статистика, 2008
 Учебное пособие (соавтор Иванова Н. Ю.) Управление нововведениями на высокотехнологичных предприятиях. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,2007
 «Эволюция концепций управления предприятиями промышленности» — М.: ЦЭМИ РАН, 2007
 Монография «Контроллинг для руководителя», М.: Институт контроллинга, 2006 г.
 Монография (с соавторами) «Контроллинг в бизнесе» (1-е изд. 1998 г., 2-е изд. 2002, 3-е изд. 2004) -М.: Финансы и статистика, 256 с.
 «Инновационный менеджмент»- М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,-1996.-111 с.
 «Организация и управление инновационной деятельностью»- М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,-1998. — 126 с.
 «Финансово-экономические аспекты предпринимательства» — М.: Экономика и жизнь, «Знание РФ». — 1993.-70 с.
 Книга в серии «Библиотека директора» «Контроллинг на предприятии» — М.: Экономика и жизнь- 1995. −80 с.
 Учебник с грифом под ред. Фалько С. Г. «Экономика предприятия» (1-е изд. 2003, 2-е изд. — 2004 г.) -М.: «Дрофа», 368 с.
 «Научная организация производства: история, современность, перспектива»- М.: Знание РСФСР, 1990 г.
 «История науки об организации производства» М.: изд-во МВТУ им. Н. Э. Баумана,-1989-120с

Автор и соавтор свыше 120 научных статей, учебных пособий и методических рекомендаций по тематике «Экономика и управление на предприятии», «Экономико-математическое моделирование», «Организация и планирование производства», «Методы прогнозирования при создании и освоении новой техники», «Современные эконометрические методы в контроллинге», «Теория и методология контроллинга», «Инвестиционный менеджмент», «Инновационный менеджмент» и др.

Некоторые последние публикации:
 Информационно-аналитическая поддержка принятия решений при управлении инновациями
 Экономико-математические методы в контроллинге
 «Шесть сигм» — система внедрения контроллинга и его эконометрических инструментов

Примечания 

Выпускники МГТУ
Преподаватели МГТУ